Лиси́чковые — таксоны грибов:
 Лисичковые (порядок) () — порядок класса Агарикомицеты.
 Лисичковые (семейство) () — семейство порядка Лисичковых.

Рыбы:
 Лисичковые, или морские лисички, или агоновые () — семейство рыб отряда скорпенообразных.